Kostrzewa est un nom porté par :

 Zdzisław Kostrzewa (1955-1991), footballeur polonais ;
 Andrzej Kostrzewa (1958-), escrimeur polonais.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Kostrzewa (Choszczno), une localité polonaise,
 Kostrzewa (Koszalin), une localité polonaise.